Zilkha může být:

 Khedouri Zilkha (1884–1956) – bankéř
 Maurice Zilkha (1918–1964) – bankéř
 Ezra Zilkha (1925–2019) – podnikatel
 Selim Zilkha (* 1927) – podnikatel
 Michael Zilkha (* 1954) – podnikatel